Рось () — река на территории Украины, правый приток Днепра. Исторический регион, протянувшийся вдоль её течения, именуется Поросьем.

Гидрография 

Исток реки находится возле села Ордынцы Погребищенского района Винницкой области. Длина — 346 км, площадь бассейна — , средний расход воды в низовьях 22,5 м³/с. Средние расходы воды по длине р. Рось, м³/с: граница Винницкой и Киевской областей — 2,99; выше устья Раставицы — 11,10; выше г. Белая Церковь — 16,50; ниже г. Белая Церковь — 17,90; граница Киевской и Черкасской областей — 22,80; ниже г. Корсунь-Шевченковский — 24,50; Рось-устье — 28,40 м³/с. Среднестатистическая ширина русла в среднем течении до 50 м, долины до 3 км. В местах пересечения Росью кристаллических пород долина сужается до 10—15 м, русло становится порожистым, пейзаж живописный. Питание преимущественно снеговое. Летняя межень. Замерзает в декабре, вскрывается в марте. Среднегодовая минерализация воды р. Рось изменяется в пределах 407—602 мг/дм³, при средней — 513 мг/дм³. В бассейне реки Рось насчитывается 1136 малых рек длиной 4827 км.

Основные города, через которые протекает Рось: Белая Церковь, Богуслав, Корсунь-Шевченковский. На реке построены четыре ГЭС: Стеблевская, Корсунь-Шевченковская, Богуславская и Дыбинская.

Историческое значение 
Рось (Ръсь, Рось, в косв. падежах — Рси) упоминается в древнерусских летописях.

По мнению некоторых историков, с Росью связано происхождение названия Русь и опосредованно — Россия.

Исходный гидроним, Ръсь (буква ъ означала сверхкраткий (редуцированный) гласный звук заднего ряда среднего подъёма), имеет неясную этимологию и засвидетельствован в «Повести временных лет».

Учёные-лингвисты отвергают связь слова Ръсь с названием «Русь» (и «Россия»). Звук ъ прояснился в о (будучи в сильной позиции) только в XII веке (ср.: търгъ > торгъ, вълкъ > волкъ и др.). Общеславянский ъ («ер») восходит к индоевропейскому u, тогда как ӯ (также и в слове русь) могло развиться только из индоевропейских дифтонгов *au или *ou. Таким образом, корни ръс- (> рос-) и рус- рассматриваются как независимые один от другого.

Во всех документах жители долины реки с современным названием Рось назывались не «россичами» и т. п., как например, в романе «Русь изначальная», а только поршанами.

Источником народной этимологии является поздняя Никоновская летопись.

В Рось впадают реки с названиями Роська, Росава, Раставица. На берегах Роси проживало племя полян, а со 2-й половины XII века — чёрные клобуки.

На правовом берегу реки Рось в могильнике «Остров-1» напротив древнерусское городище Сухолесы между сёлами Пугачовка и Остров нашли 55 захоронений. В некрополе нашли западно-балтские вещи XI века. Учитывая отдельные антропологические признаки, большинство похороненных — переселенцы первой волны. Согласно летописям, князь Ярослав Мудрый переселил в долину реки Рось в XI веке одно из балтских племён для охраны южных рубежей Киевского княжества. На территории села ранее нашли поселение черняховской культуры III—IV веков нашей эры. Практически в месте впадения реки Горохуватка в реку Рось близ села Бушево находится древнерусское Бушевское городище Райгород (XI—XII века).

Вдоль северного берега Роси и её притока Раставицы, который во времена Киевской Руси, вероятно, считался началом Роси, в княжение Ярослава Мудрого была возведена Поросская оборонительная линия для обороны южных рубежей от набегов степных кочевников.

Хутор в районе села Пилипча — родина предков писателя К. Г. Паустовского (1892—1968). Прадед писателя — казак Запорожской Сечи — получил хутор на реке Рось. Территория хутора ныне затоплена, но сохранилось место куреня Максима Григорьевича Паустовского-Сагайдачного, деда писателя. На кладбище на левом берегу Роси при впадении реки Ростовицы похоронены отец писателя — Георгий Максимович Паустовский и его родственники. В селе Пилипча именем Паустовского были названы школа и школьный парк. В юности писатель часто гостил у деда, впечатления об этом отразились в его автобиографическом романе «Повесть о жизни».

Рекреационный потенциал и хозяйственное использование 
В Белой Церкви, по левому берегу Роси расположен знаменитый парк «Александрия», бывшее имение Браницких. В 1960—1990-е годы берега Роси в Белой Церкви были местом массового отдыха. Чистая, прозрачная вода, умеренное течение реки, пейзажи, радоновые водолечебницы — всё это привлекало в Белую Церковь отдыхающих со всего Советского Союза.

Экология 

В настоящее время Рось терпит экологическое бедствие. Плотины, водохранилища, построенные на всём протяжении Роси, сильно увеличили площадь испарения. Водозаборы (особенно гигантский водовод на Умань) резко снизили скорость течения воды. Жители сёл вдоль русла реки устраивают искусственные запруды для нелегальной ловли рыбы.

9 июня 2019 года в результате автоаварии у села Збаржевка в реку попала тонна инсектицида «Нурел Д». Произошёл массовый замор рыбы и прочей фауны, в реке запретили купание и выпас скота. Были перекрыты водозаборы, в том числе в городе Белая Церковь. По некоторым данным, опасный химикат был похищен с одного из близлежащих складов.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Притоки Днепра
Реки Винницкой области
Реки Киевской области
Реки Черкасской области